Cette page contient les pages d'homonymie de Position et Positions.

Position peut désigner :
 position, en héraldique, l'endroit où se trouve régulièrement une figure héraldique ;
 position, au hockey sur glace, le rôle d'un joueur ;
 position, au football américain, le rôle d'un joueur ;
 position, au basket-ball, le rôle d'un joueur ;
 position, au poker, l'endroit où le joueur est assis autour de la table, par rapport au donneur ;
 position, en finance, la quantité d'un titre financier qui est détenue ou a été empruntée ;
 position, en géographie, un point dans l'espace physique qu'occupe une chose à la surface de la Terre ou dans l'Univers ;
 PositioN, un manga de Hitoshi Ashinano ;
 position, aux échecs, la disposition des pièces sur échiquier, à un moment donné (on distingue également les joueurs de position (stratégie) des joueurs d'attaque (tactique)).

Positions peut désigner :
 Positions, un album de la chanteuse américaine Ariana Grande sorti en 2020 ;
 Positions, une chanson d'Ariana Grande extraite de cet album.

Voir aussi 
 Position classique, pas de danse
 Position sexuelle, la manière dont deux ou plusieurs partenaires positionnent leurs corps lors d’un rapport sexuel
 Vecteur position, qui sert à indiquer la position d'un point par rapport à un repère en mathématiques